Га́бор () — поширене угорське ім'я і прізвище.

Прізвище 
 Василь Ґабор (1959) — український письменник та літературознавець.
 Денніс Габор (1900 — 1979) — угорсько-англійський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики «за винахід і розроблення голографічного методу».
 Джолі Габор (1894 — 1997) — відоміша як «Мама Джолі», мати акторок і світських дам Жа Жи Габор, Еви Габор та Магди Габор.
 Ева Габор (1919 — 1995) — американська актриса.
 Жа Жа Габор (1917 — 2016) — американська актриса і світська дама угорського походження.
 Іван Габор (1945) — український політик, народний депутат України 1-го скликання.
 Магда Габор (1915 — 1997) — американська світська дама угорського походження, телевізійна актриса і гостя в багатьох шоу.
 Міклош Габор (1919 — 1998) — угорський актор театру і кіно.
 Наталія Габор (1964) — український мовознавець, кандидат філологічних наук, доцент.
 Ромулус Габор (* 1961) — румунський футболіст, що грав на позиції нападника. Виступав за клуб «Корвінул», а також національну збірну Румунії.

Ім'я 
 Габор Андреанський (1895 — 1967) — угорський ботанік.
 Габор Бетлен (1550 — 1629) — князь Трансільванії (1613—1629), король Угорщини (1620—1621), герцог Опольський (1622—1625) та вождь анти-Габсбурзького повстання в Угорському королівстві.
 Габор Боцко (1977) — угорський фехтувальник, олімпійський медаліст.
 Габор Вона (1978) — угорський політик-націоналіст.
 Габор Вайда (1944) — український радянський футболіст угорського походження, воротар.
 Габор Демський (1952) — угорський політик, юрист і соціолог.
 Габор Кірай (1976) — угорський футболіст, воротар.
 Габор Кіш (1982) — угорський ватерполіст, олімпійський чемпіон.
 Габор Клебер (1901 — 1973) — угорський футболіст (півзахисник) і футбольний тренер.
 Габор Обітц (1899 — 1953) — угорський футболіст (півзахисник) і футбольний тренер.
 Габор Сабо (1902 — 1950) — угорський футболіст, нападник.
 Габор Сабо (1936 — 1982) — американський джазовий гітарист угорського походження.
 Габор Талмачі (1981) — угорський мотогонщик.
  (1964) — угорський математик.
 Габор Урбанчик (1907 — 1971) — угорський футболіст (нападник) і футбольний тренер.
 Габор Фодор (1962) — угорський політик і юрист, міністр освіти Угорщини в 1994—95 роках.
 Габор Хатош (1983) — угорський борець вільного стилю, олімпійський медаліст.
  (1959) — угорський футболіст, захисник, відомий виступами за «Відеотон» у 1980-х.
 Габор Хорват (1971) — угорський весляр-байдарочник, олімпійський чемпіон.
  (1985) — угорський футболіст, захисник, відомий виступами за «Відеотон» у 2000-х.

Інше 
 Фільтр Ґабора — лінійний електронний фільтр.

Угорські прізвища